Tšadow ist der niedersorbische Ortsname von:

 Stradow (Spremberg), devastierter Ort bei Spremberg, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Stradow (Vetschau/Spreewald), Ortsteil der Stadt Vetschau/Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg